Prospettiva Nevskij – strada principale che attraversa la città di San Pietroburgo
La Prospettiva Nevskij – racconto dello scrittore Nikolaj Vasil'evič Gogol' pubblicato nel 1835
Prospettiva Nevski – brano musicale di Franco Battiato pubblicato nell'album Patriots nel 1980